Ciclopentadienilo puede referirse a:

Anión ciclopentadienilo, o ciclopentadienuro: [C5H5]-
Radical ciclopentadienilo: [C5H5]•
Catión ciclopentadienilo: [C5H5]+
Complejo de ciclopentadienilo